Bosznia-Hercegovina
Poljana falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban
Poljana falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Poljana falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Poljana falu Preko községben, Zára megyében
Poljana falu Vrbovec községben, Zágráb megyében
Poljana falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Poljana Biškupečka falu Varasd községben, Varasd megyében
Poljana Čička falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Poljana Križevačka falu Kőrös községben, Kapronca-Körös megyében
Poljana Lekenička falu Lekenik községben, Sziszek-Moslavina megyében
Poljana Sutlanska falu Zagorsko Selo községben, Krapina-Zagorje megyében
Poljana Vojnićka falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Delić Poljana falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében
Donja Poljana falu Varaždinska Toplica községben, Varasd megyében
Glinska Poljana falu Petrinja községben, Sziszek-Moslavina megyében
Gornja Poljana falu Varaždinska Toplica községben, Varasd megyében
Petrova Poljana falu Vojnić községben, Károlyváros megyében
Selakova Poljana falu Vojnić községben, Károlyváros megyében
Sertić Poljana falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

 Montenegró
Poljana falu Plužine községben
Gradačka Poljana falu Nikšić községben

 Szerbia
Poljana falu Pozsarevác községben, a Braničevói körzetben
Pasi Poljana falu Palilula községben, a Nišavai körzetben

 Szlovénia
Poljana falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban
Poljana falu Prevalje községben, Koruška régióban
Dolga Poljana falu Ajdovščina községben, Goriška régióban